Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2009 was de 12e editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 (de kwalificatietoernooien erbij meegerekend), een CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 17 jaar. Er namen acht landen deel aan dit toernooi dat van 10 maart tot en met 25 maart 2007 in Togo werd gespeeld. Nigeria werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Togo met 1–0 verslagen. Ghana werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2007, dat van 18 augustus tot en met 9 september in Zuid-Korea werd gespeeld. De vier beste landen van dit toernooi kwalificeerden zich, dat zijn Nigeria, Togo, Ghana en Tunesië.

Kwalificatie

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in Togo
Voetbal in 2007
Sportevenement in Togo